

Geografia

Austria 
 Haindorf – frazione di Langenlois, città nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Haindorf – frazione di Markersdorf-Haindorf, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Markersdorf-Haindorf – comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)

Germania 
 Haindorf – frazione di Krautheim, comune nel circondario del Weimarer Land (Turingia)
 Haindorf – ex comune ora frazione di Smalcalda, città nel circondario di Smalcalda-Meiningen (Turingia)

Repubblica Ceca 
 Haindorf – antico nome tedesco di Hajnice, comune nel distretto di Trutnov (Hradec Králové)
 Haindorf – antico nome tedesco di Hejnice, città nel distretto di Liberec (Liberec)

Pagine correlate 
Hainsdorf – pagina di disambiguazione